

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 12 podstawowych
 Zawadka – część miasta Nowy Sącz
 Zawadka – przysiółek wsi Szymanów w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce
 Zawadka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol 
 Zawadka – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark 
 Zawadka – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza 
 Zawadka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia 
 Zawadka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna 
 Zawadka – część wsi Bydlin w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Zawadka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice 
 Zawadka – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Pilawa.
 Zawadka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne 
 Zawadka – część wsi Bykowce w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Zawadka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów 
 Zawadka – przysiółek wsi Góra w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Miedźna
 Zawadka – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze 
 Zawadka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło 
 Zawadka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Miejscowości na Ukrainie 
 Zawadka – wieś w obwodzie lwowskim (rejon skolski)
 Zawadka – wieś w obwodzie lwowskim na (rejon starosamborski)
 Zawadka – wieś koło Kałusza

Cieki wodne 
 Zawadka – potok, dopływ Różanki
 Zawadka – struga, dopływ Syrynki
 Zawadka – potok, dopływ Wielopolki
 Zawadka – kanał wodny, dopływ Zimnego Potoku

Osoby 
 Dariusz Zawadka – żołnierz, wiceprezes PERN
 Jarosław Zawadka – koszykarz, trener
 Krzysztof Zawadka – muzyk, gitarzysta Oddział Zamknięty
 Małgorzata Zawadka – dziennikarka
 Marek Zawadka – prezes Polski Związek Badmintona

Zobacz też 
 Zawadka Brzostecka
 Zawadka Osiecka
 Zawadka Rymanowska
 Zawadka Morochowska